Нелсон Пруденсио (; ) — бразильский легкоатлет, серебряный призёр олимпийских игр 1968 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года в тройном прыжке, экс-рекордсмен мира в этой дисциплине.

Спортивная биография 
В 1965 г. с результатом 14,52 м спортсмен впервые становится чемпионом Бразилии, на этих соревнованиях, проводившихся один раз в два года он оставался непобедимым до 1971 года, а в 1967 году с результатом 6,82 м он одновременно завоевал «золото» и прыжках в длину. В том же 1967 году выигрывает Панамериканские игры в Виннипеге (16,45 м).

До начала Олимпийских игр в Мехико (1968) его лучший результат в сезоне составлял 16,30 м, квалификацию прыгну закончил четвёртым (16,46 м), но финале он обновляет мировой рекорд (17,27), однако в шестой попытке советский спортсмен Виктор Санеев ставит победную точку — 17,39; бразилец остается на втором месте. На Панамериканских играх в Кади (1971) также остается вторым вслед за кубинцем Педро Пересом. На Олимпиаде в Мюнхене (1972) выигрывает бронзовую медаль, показав результат 17,05 м.

На Панамериканских играх в Мехико (1975) занял четвёртое место (16,85 м), а не своей третьей Олимпиаде в Монреале (1976) спортсмен не смог пройти квалификацию.

Примечания 

Прыгуны тройным Бразилии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике